Ryzen désigne le nom d'une famille de microprocesseurs de la marque AMD, implémentant la microarchitecture Zen.

Les premiers produits Ryzen ont été annoncés le , lors du sommet New  Horizon.

Ils fonctionnent sur les socket AM4 (sur cartes mères à chipsets B350/B450/B550 et X370/X470/X570),  (pour les cartes mères à chipsets B650E/B650/X670) et TR4/sTRX4 (pour la gamme Threadripper sur cartes mères à chipsets X399).

Liste des produits

CPU

Gamme bureau

APU

Gamme bureau

Gamme mobile

Accueil critique 
Certains utilisateurs ont relevé un bug du scheduler de Windows 10, qui amoindrissait les performances de Zen et devrait être corrigé en . Certains développeurs ont relevé des erreurs de segmentation lors d'accès mémoire durant de lourdes tâches de compilation. D'autres utilisateurs rencontrent des problèmes de compatibilité avec les kits mémoire dont ils disposent. L'utilitaire Ryzen Master, qui permet la désactivation de certains cœurs au travers d'une fonctionnalité baptisée « Game Mode » et nécessitant un redémarrage, ne permet toutefois pas de maintenir des performances supérieures à un processeur appartenant à la même architecture de moindre performance et également vendu moins cher.

Mise à jour AGESA 
AMD travaille actuellement sur les bugs de jeunesse et sur l'augmentation des performances grâce à la mise à jour du micrologiciel AGESA, ces modifications seront disponibles par mise à jour du BIOS des cartes mères.
  (Version: 1.0.0.4) : 
 Réduction de la latence mémoire de 6 ns
 Correction d'un bug avec le FMA3, correction d'un problème avec la mise en veille 
 Le HPET n'est plus nécessaire pour le programme AMD Ryzen Master
  (Version: 1.0.0.5) : amélioration de la compatibilité pour l'overclocking de la RAM

Deuxième génération (Zen+) 

La deuxième génération de processeurs Ryzen (basée sur la micro-architecture Zen+), de nom de code Pinnacle Ridge, est annoncée en . Il s'agit d'un refresh de la première génération. La finesse de gravure passe à . Cette nouvelle génération introduit les chipsets B450 et X470, et sont rétrocompatibles avec les cartes mères à chipsets B350 et X370 de la première génération après une mise à jour du BIOS.

Troisième génération (Zen 2) 

La troisième génération de processeurs Ryzen, de nom de code Matisse, est dévoilée le . Elle est basée sur la micro-architecture Zen 2, en passant d'une gravure de  à  (sous-traitée par TSMC). Cette nouvelle évolution est censée apporter un gain de  des IPC par rapport à la précédente génération d'après AMD. Cette nouvelle génération apporte également le support de PCI Express 4.0 et introduit les nouveaux chipsets B550 et X570. Comme pour la précédente génération, ces processeurs sont rétrocompatibles avec les cartes mères à chipsets B450 et X470 et avec la plupart des cartes mères à chipsets B350 et X370 après une mise à jour du BIOS.

Quatrième génération (Zen 3) 

La quatrième génération de processeurs Ryzen est dévoilée le . Elle est basée sur la nouvelle micro-architecture Zen 3 fabriquée sur un nœud MOSFET 7 nm amélioré de TSMC (initialement appelé 7nm+) et alimentant les processeurs Ryzen de bureau courants (nom de code Vermeer) et les processeurs de serveur Epyc (nom de code Milan). La marque annonce avoir pu augmenter le nombre d’instructions par cycle d’horloge de 19%, tout en permettant à la fréquence Boost de monter plus haut. Les ingénieurs ont également revu le fonctionnement du cache pour créer un seul volume de cache L3 au lieu de deux, pouvant être utilisés par tous les cœurs. Cela se traduit par une hausse des performances par watt de 24%. Ces nouveaux processeurs sont supportés sur les cartes mères avec les chipsets de la série 500 (X570, B550 et A520) et série 400 (X470 et B450). Les cartes mères série 400 seront compatibles après une mise à jour du BIOS début 2021.

AMD annonce que cette génération sera la dernière à utiliser de la RAM DDR4 et le socket AM4, les générations à venir utiliseront de la RAM DDR5 et un nouveau type de socket.

Cinquième génération (Zen 4) 
La cinquième génération de processeurs Ryzen est dévoilée le 30 août 2022. Elle est basée sur la micro-architecture Zen 4, celle-ci passe d'une gravure de 7nm FinFET de TSMC au 5nm FinFET toujours produit par TSMC. Cette nouvelle micro-architecture doit apporter un gain d'IPC de 13%, une amélioration de la fréquence d'horloge de base de 30%, des performances en jeu jusqu'à 40% supérieure, et une efficacité énergétique 47% plus performante par rapport à la génération précédente selon AMD. Elle délaisse le support de la DDR4 et du socket AM4 au profit de la DDR5 et du  et supporte également le PCIe 5.0.

Notes et références

Liens externes 
 Page dédiée à Ryzen sur le site d'AMD
 Annonce du Ryzen 5  sur le site Anandtech

Microprocesseur x86 AMD